Bumerang – narzędzie, często używane jako broń, stosowana zarówno do polowań jak i do walki.
 Bumerang – program publicystyczny.
 Bumerang – amerykański film z 1947 roku
 Bumerang – polski film z 1966 roku
 Bumerang – amerykański film z 1992 roku
 Bumerang – album Korteza z 2015 roku
 Bumerang – singel Korteza z 2015 roku
 Bumerang – singel Ewy Farnej z 2017 roku
 Bumerang (transporter opancerzony) – rodzina rosyjskich kołowych transporterów opancerzonych i bojowych wozów piechoty, wprowadzana na uzbrojenie od 2015 r.

Zobacz też 
 Boomerang